Владимир Стоянов Везенков е руски и български офицер.

Биография 
Везенков е син на известния строител и поборник за свободата на Македония – Стоян Везенков. Роден е в Крушево. Непосредствено преди Руско-Турската война от 1877-1878 година семейството му се мести от Сърбия в Русия. След войната руското правителството, което зачита високия патриотизъм на вуйчо му Константин Везенков и баща му, дава стипендия на Владимир и братовчед му Александър. Те са настанени във военно училище в Москва. Участва като доброволец в Сръбско-българската война през 1885 година, в която е ранен. Братовчедите участват в учредяването на Българско студентско дружество в Москва през 1895 година. То има за цел пропагандата и събирането на материални средства зо освобождението на Македония и Одринско. Владимир завършва с отличие военната си подготовка. Жени се за Вера Георгиева Тилева, дъщеря на Теофилакт Тилев.

Издава в Москва „Военная гимнастика, руководство для гимназии, реалных училищ, учительских институтов и учительских семинарий“ в 1889 година, която е посрещната добре от руската преса. В 1890 година издава „Военная гимнастика для начальных училищ с трехлетным курсом“. Като офицер взема участие в Руско-японската война. През 1908 г. Владимир Везенков се оженва за Мария Фаворска, пра-правнучката на знаменития руския богослов и Московски митрополит Филарет Дроздов, на когото царска Русия дължи в голяма степен отмяната на крепостното право.

При избухването на Балканската война в 1912 година като руски капитан идва в България и взема участие като доброволец в Македоно-одринското опълчение. Като командир от 10-а прилепска дружина той участва при атаката на Гюмюрджина. По-късно служи в щаба на 3-та бригада на МОО.

След Балканските войни се връща в Русия. Пише спомени издадени на руски език за участието си във войната. След Октомврийската революция от 1917 година се включва в Бялата гвардия. От 1918 г. семейството на Владимир Везенков живее в София. В София Везенков живее в голяма бедност. Едва в последните години от живота му Народното събрание му отпуска скромна пенсия. Участва дейно в сдружението на белогвардейската емиграция в България.

Умира през 1930 година или на 18 октомври 1933 година в София.

Родословие

Външни препратки 
 "Энвер-бей под Шаркиоем; сражения с 21-го по 29-е января 1913 года (воспоминания русскаго добровольца)", публикувано във „Военный Сборник“, брой 6, 7, Санкт Петербург, 1914 година
 "Молба до Господина Председателя на XXII обикновено народно събрание", София, 24 декември 1927 година

Бележки 

Македоно-одрински опълченци
Руски офицери
Български капитани
Български офицери от Македония
Родени в Крушево
Българи в Руската империя
Мияци
Български имигранти от Македония в София
Починали в София
Доброволци в Българската армия в Сръбско-българската война